Гротто-Слепиковский — фамилия.

Известные носители 
 Гротто-Слепиковский, Бронислав Владиславович (1860—1905) — российский военный.
 Гротто-Слепиковский, Всеволод Анатольевич (1895—1977) — российский военный; профсоюзный и общественный деятель русской эмиграции.
 Гротто-Слепиковский, Мечислав Владиславович (1865—?) — российский военный.